United hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 United (Pensilvania), área no incorporada.

Música 
 United (álbum de Phoenix)
 United (álbum de Sex Museum)
 United (canción de Judas Priest)
 United (canción de Robbie Williams)

Deporte 
En Inglaterra, varios clubes de fútbol usan el término United. 
Sheffield United (1889)
Newcastle United (1892)
Scunthorpe United (1899)
Torquay United (1899)
West Ham United (1900)
Manchester United (1902)
Carlisle United (1903)
Southend United (1906)
Leeds United (1919)
Hereford United (1924)
Rotherham United (1925)
Peterborough United (1934)
Colchester United (1937)
Cambridge United (1951)
Oxford United (1956)
Hartlepool United (1977)
Hayes & Yeading United (2007)

Fuera de la liga inglesa, otros clubes en otros países;
 Ayr United (1910)
 Dundee United (1923)
 D.C. United (1995)
 Tampere United (1998)
 Newcastle United Jets (2000)
 Airdrie United (2002)
 Adelaide United (2003)
 KVSK United (2003)
 Gold Coast United (2008)
 Drogheda United
 Galway United
 Veraguas United (2022)

Otros 
 United Airlines, aerolínea estadounidense.